

Geografia

Austria 
 Matrei am Brenner – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)
 Matrei in Osttirol, già Windisch-Matrei – comune nel distretto di Lienz (Tirolo)